80-й чемпіонат України із шахів, що проходив у Києві з 9 по 21 червня 2011 року.

 Категорія турніру  — XVII (середній рейтинг  — 2650,5).
 Головний суддя: Леонід Боданкін
 Місце проведення: Український дім (вул. Хрещатик, 2)

У чемпіонаті вперше взяли участь найсильніші шахісти України, окрім 1-го номера рейтингу України Василя Іванчука. Вісім шахістів із найвищим рейтингом потрапили на турнір без відбору, чотири шахісти, зокрема Криворучко, Вовк, Ковчан та Височин через сито півфінального турніру, що проходив в Алушті, та в якому зіграло 146 шахістів.

Призовий фонд турніру — 600 тисяч гривень. Переможець отримав — 160 тис.грн., аутсайдер — 8 тис.грн.

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 9 червня
 Ігрові дні: 10-15, 17-21 червня
 Вільний день: 16 червня
 Закриття турніру: 21 червня
Початок партій в 15-00 год, останнього туру — в 12-00 год (час Київський).

Регламент турніру 
 Контроль часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, та 30 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.
 Критерії розподілу місць при однаковій кількості набраних очок:
 коефіцієнт Бергера.
 результат очної зустрічі;
 кількість перемог;
 додатковий матч з двох партій в швидкі шахи з контролем часу 15 хвилин кожному учаснику до закінчення партії з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого;
 «армагедон» (контроль: 6 хвилин — білими, 5 — чорними).

Учасники 

жирним  — місце в топ-100 в рейтингу Ело станом на травень 2011 року.

Рух за турами

Таблиця

Див. також 
Чемпіонат України із шахів 2011 (жінки)

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Всі партії чемпіонату

Примітки 

2011 у шахах
2011 в українському спорті
Шахові турніри 2011
Червень 2011
2011 у Києві
Чемпіонати України із шахів